Кано́са-ди-Пу́лья или Каноза-ди-Пулья () — город и коммуна в провинции Барлетта-Андрия-Трани в регионе Апулии в Италии.

Население составляет 31271 человек (2008 год) и 31134 (2009 год), плотность населения составляет 209 чел./км². Занимает площадь 150 км². Почтовый индекс — 70053. Телефонный код — 0883.

Покровителем коммуны почитается святой Савин, празднование 1 августа и 9 февраля.

География 
Расположен в долине реки Офанто, недалеко от места исторической битвы при Каннах. Каноса-ди-Пулья считается одним из главных мест археологических раскопок в Апулии. Различные артефакты и вазы, т. н. «Каносини» (Canosini) хранятся во всех крупных музеях и частных коллекциях мира, но следы далёкого прошлого и сейчас разбросаны по городу и в прилегающих районах.

Каноса-ди-Пулья находится в паре километров от восточного берега реки Офанто и примерно в двадцати километрах от Адриатического моря, на склоне плато Мурдже на высоте от 105 до 140 м над уровнем моря.

История 

Согласно легенде, город Кану­сий (, ) основал герой Диомед, персонаж Илиады. В реальности город является одним из наиболее важных центров древнего народа даунийцев, населявших местность с неолита (6000-3000 годы до н. э.), а затем япигов, ассимилированных самнитами, а позднее римлянами.

На протяжении столетий Каноса была важным центром торговли и ремёсел (особенно славились керамика и гончарные изделия). С развитием Великой Греции город оказывается под влиянием эллинистической культуры (по планировке древняя Каноса является идеальным греческим полисом). В 318 году до н. э. Каноса становится союзником Рима, в 88 году до н. э. становится муниципием и процветающим центром по производству шерсти, также претерпевает типичные римские изменения: строительство дороги Траяна в 109 году, водопровода на средства Герода Аттика (141 год), амфитеатр, мавзолеи.

В конце III века город стал столицей римской провинции Апулия и Калабрия, а в следующем веке — центром самой важной христианской епархии на юге Италии, был известен как «город епископов» и достиг наибольшего влияния в период от епископа Стертортия (343 год) до епископа Святого Сабина (514—566 годы).

Между VII и VIII веками Каноса подверглась нескольким вторжениям лангобардов, в следующем столетии претерпевает несколько разрушений от рук сарацин. Только спустя два века в Каносу приходит некоторое облегчение (XI—XII века) от союза с норманнами, благодаря деятельности князя Боэмунда Тарентского (который с 1111 года покоится в мавзолее в Каносе), а затем при Фридрихе II перешёл под власть Гогенштауфенов, оставаясь в составе Священной Римской Империи до конца XVIII века.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Груец, Польша
  Гринцане-Кавур, Италия
  Торремаджоре, Италия
  Монтемилоне, Италия
  Чериньола, Италия

Администрация коммуны 
 Сайт населённого пункта

Примечания

Ссылки 
 http://www.campidiomedei.it/en/ 
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/ 

Коммуны провинции Барлетта-Андрия-Трани
Города Италии